Лига Европа 2021/22 е 51-ото издание на втория по сила турнир в Европа и 13-ото издание откакто е преименуван от Купа на УЕФА на Лига Европа. Финалът на турнира ще се играе на 18 май 2022 г. на Естадио Рамон Санчес Писхуан в Севиля (Испания). Това е първото издание на турнира в новия си формат, предвиждащ провеждането единствено на два квалификационни кръга, намалена групова фаза и предварителна елиминационна фаза. Победителят в турнира се класира за следващото издание на Шампионската лига и за Суперкупата на УЕФА.

Квалификационни кръгове

Трети квалификационен кръг 
В третия квалификационен кръг се включват три клуба, както и отпадналите отбори от втория квалификационен кръг на Шампионска лига 2021/22. Отпадналите от този кръг отбори ще участват във плейофите на Лига на конференциите 2021/22.

Жребият за третия квалификационен кръг се тегли на 19 юли 2021 г. Първите мачове са на 5 август 2021 г., а реваншите – на 12 август 2021 г.

Плейоф 
В плейофите се включват шест нови отбора, както и отпадналите шампиони от третия квалификационен кръг на Шампионска лига 2021/22. Отпадналите от този кръг отбори ще участват в груповата фаза на Лига на конференциите 2021/22.

Жребият за плейофите се тегли на 2 август 2021 г. Първите мачове са на 19 август 2021 г., а реваншите – на 26 август 2021 г.

Групова фаза 
Жребият се провежда в Истанбул (Турция) на 27 август 2021 г. 32-та отбора са разделени в четири урни в зависимост от коефициентите им в ранглистата на УЕФА. Отборите са изтеглени в осем групи по четири отбора, като два отбора от една държава не могат да попаднат в една група.

В групите отборите играят на принципа „всеки срещу всеки“ на разменено гостуване. Мачовете се провеждат на 16 септември, 30 септември, 21 октомври, 4 ноември, 25 ноември и 9 декември 2021 г. Първите два отбора от всяка група се класират за елиминационната фаза, третият отбор в групата отива в предварителния елиминационен кръг на Лига на конференциите 2021/22, а последният отпада.

Група А

Група B

Група C

Група D

Група E

Група F

Група G

Група H

Фаза на директни елиминации

Предварителен елиминационен кръг 
Завършилите на второ място се срещат в този кръг с 8-те отбора, завършили на 3-то място в групите на Шампионска лига 2021/22. Два отбора от една федерация не могат да се срещнат в тази фаза на турнира. Жребият се изтегли на 13 декември 2021 г. в Нион (Швейцария). Първите мачове са на 17 февруари 2022 г., а реваншите – на 24 февруари 2022 г.

Осминафинал 
Във фазата на осминафиналите се срещат победителите в груповата фаза срещу победителите от предварителния елиминационен кръг. Два отбора от една федерация не могат да се срещнат в тази фаза на турнира. Жребият ще се тегли на 25 февруари 2022 г. в Нион (Швейцария). Първите мачове са на 10 март 2022 г., а реваншите – на 17 март 2022 г.

1 На спешно заседание на УЕФА на 28 февруари 2022 г. беше решено всички руски отбори да бъдат дисквалифицирани и изключени от участие в турнирите под егидата на УЕФА поради руското нападение срещу Украйна.

Четвъртфинал 
Жребият се тегли на 18 март 2022 г. в Нион (Швейцария), а мачовете се играят на 7 и 14 април 2022 г.

Полуфинал 
Жребият се тегли на 18 март 2022 г. в Нион (Швейцария), а мачовете се играят на 28 април и 5 май 2022 г.

Финал

Вижте също 
 Шампионска лига 2021/22
 Лига на конференциите 2021/22

Източници

Външни препратки 
 Сайт на УЕФА за Лига Европа

Сезон 2021/22 във футбола
Лига Европа